Halse – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire
 Halse – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset